Bulamatari ou bula matari, signifiant « celui qui brise les rochers » en kikongo, peut faire référence à :
 Henry Morton Stanley, journaliste et explorateur britannique, surnommé « Bula Matari » ;
 une statue symbole de la ville de Matadi ;

 Dominique Bulamatari (1955–), évêque ;
 François Bullamatare, dignitaire kongo.